Nuxalk - etnische groep in Canada
 Nuxálk (taal) - taal gesproken door bovenstaande groep